The Power and the Glory (film), een Amerikaanse film uit 1933 onder regie van William K. Howard;
The Power and the Glory (roman), een roman van de Engelse schrijver Graham Greene;
The Power and the Glory (Gentle Giant), het zesde studioalbum van de Britse muziekgroep Gentle Giant;
The Power and the Glory (Jimmy Cliff), een album van Jimmy Cliff uit 1983;
Power & the Glory, het vijfde album van de band Saxon.